Кабрас () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, подчиняется административному центру Ористано.

Население составляет 8889 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 86,16 чел./км². Занимает площадь 102,18 км². Почтовый индекс — 9072. Телефонный код — 0783.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица. Праздник ежегодно празднуется 24 мая.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта